Lásd még: Mutató (egyértelműsítő lap).
A pointer (angolul mutató) az alábbiakat jelentheti:

 pointer kutyafajta
 pointer a programozásban
 Volkswagen Pointer, autómárka